Zagrađe est un toponyme qui peut désigner :

Zagrađe, un village situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Zagrađe, un village situé dans la municipalité de Kladanj, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Zagrađe, un village situé dans la municipalité de Milići et dans la République serbe de Bosnie ;
Zagrađe, un village situé dans la municipalité de Rudo et dans la République serbe de Bosnie ;
Zagrađe, un village situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie ;
Zagrađe, un village situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Zagrađe, une localité située dans la municipalité de Pleternica, comitat de Požega-Slavonie ;

Zagrađe, un village situé dans la municipalité de Bar ;
Zagrađe, un village situé dans la municipalité de Berane ;

Zagrađe, un village situé dans la municipalité de Gornji Milanovac, district de Moravica ;
Zagrađe, un village situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica ;
Zagrađe, un village situé sur le territoire de la Ville de Zaječar, district de Zaječar ;
Zagrađe/Zagragjë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Zubin Potok/Zubin Potok, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.